Це список кісткових риб, що трапляються на території Туреччини.

Позначки 
 (T) Вимираючі види 
 (Е) Ендемічні види 
 (А) Промислова риба 
 (Y) Чужорідні види

Коропоподібні (Cypriniformes)

Коропові (Cyprusinidae) 

 Лящ (Abramis brama)
 Верховодка звичайна (Acanthalburnus microlepis) (A)
 Acanthobrama marmid 
 Acanthobrama mirabillis 
 Pseudophoxinus maeandricus
 Бистрянка звичайна (Alburnoides bipunctatus)
 Alburnus albidus (A)
 Верховодка звичайна (Alburnus alburnus) (A)
 Alburnus akili (A)
 Alburnus filippii (A)
 Alburnus charusini (A)
 Alburnus coeruleus (A)
 Alburnus heckeli (Alburnus heckeli) (A)
 Alburnus orontis (Alburnus orontis) (A)
 Білизна звичайна (Aspius aspius)
 Білизна передньоазійська (Aspius vorax)
 Barbus capito (A)
 Barbus esocinus
 Barbus mursa 
 Barbus plebejus 
 Barbus rajanorum (A)
 Barbus subquineuneiatus (A)
 Barbus xanthopterus
 Barilius mesopotamicus
 Плоскирка (Blicca bjoerkna)
 Capoeta antalyensis
 Capoeta barroisi
 Capoeta capoeta
 Capoeta pestai (E) (T)
 Capoeta tinca
 Capoeta trutta
 Carasobarbus luteus
 Карась звичайний (Carassius carassius)
 Карась китайський (Carassius auratus)
 Шемая (Chalcalburnus chacloides)
 Chalcalburnus mossulensis
 Chalcalburnus sellal
 Alburnus tarichi (E) (A)
 Chondrostoma colchicum
 Chondrostoma cyri 
 Підуст звичайний (Chondrostoma nasus)
 Chondrostoma regium
 Chondrostoma smyrnae (Е)
 Cyprinion macrostomus
 Cyprinion tenuiradius
 Короп звичайний (Cyprinus carpio) (A)
 Garra variabilis
 Garra rufa
 Пічкур звичайний (Gobio gobio )
 Gobio microlepidotus
 Gobio hettitorum(T) (E)
 Gobio persus
 Hemigrammocapoeta kemali
 Hemigrammocapoeta sauvagei
 Kosswigobarbus kosswigi
 Leucalburnus kosswigi
 Laucalburnus satunini
 Вівсянка (Leucaspius delineatus)
 Ladigesocypris ghigii
 Бобирець звичайний (Leuciscus borystenicus) (A)
 Головень європейський (Leuciscus cephalus) (A)
 Leuciscus cephaloides
 Leuciscus kurui
 Leuciscus lepidus (A)
 Phoxinellus crassus
 Phoxinellus anatolicus 
 Phoxinellus zeregii 
 Phoxinellus handlirschi
 Мересниця річкова (Phoxinus phoxinus)
 Чебачок амурський (Pseudorasbora parva)
 Гірчак амурський (Rhodeus sericeus)
 Вирозуб (Rutilus frisii)
 Rutilus rubilio 
 Плітка звичайна (Rutilus rutilus)
 Rutilus tricolor 
 Краснопірка звичайна (Scardinus erythrophthalmus)
 Лин (Tinca tinca) (A)
 Tor canis (A)
 Tor grypus (A)
 Рибець звичайний (Vimba vimba)

В'юнові (Cobitidae)

 Cobitis kellei
 Cobitis elazigensis
 Cobitis fahireae
 Cobitis splendens
 Cobitis simplicispinna
 Cobitis vardarensis
 Cobitis strumicae
 Cobitis turcica
 Sabanejewia aurata
 Orthrias angorae
 Orthrias argyrogramma
 Orthrias frenatus
 Orthrias insignis
 Orthrias panthera
 Orthrias tigris
 Orthrias tschaiyssuensis
 Seminemachelius lendli
 Paracobitis malapterura
 Turcinoemacheilus kosswigi

Осетроподібні (Acipenseriformes)

Осетрові (Acipenseridae) 

 Осетер руський (Acipenser gueldenstaedti) (T) 
 Шип (Acipenser nudiventris) (T) 
 Севрюга (Acipenser stellatus) (T) 
 Осетер європейський (Acipenser sturio) (T) 
 Білуга (Huso huso) (T)

Оселедцеподібні (Clupeiformes)

Оселедцеві (Clupeidae) 

 Пузанок каспійський (Alosa caspia) 
 Фінта (Alosa fallax) 
 Оселедець чорноморський (Alosa pontica) 
 Тюлька звичайна (Clupeonella kultriventris) 
 Dussumieria elopsoides 
 Анчоус середземноморський (Etrumeus teres) 
 Herklotsichthys punctatus 
 Сардина європейська (Sardina pilchardus) 
 Сардинка кругла (Sardinella aurita) 
 Сардина плямиста (Sardinella maderensis) 
 Шпрот європейський (Sprattus sprattus)

Анчоусові (Engraulidae) 

 Анчоус європейський (Engraulis encrasicolus)

Гоностомові (Gonostomatidae) 

 Cyclothone braueri

Сокиркові (Sternoptychidae) 

 Argyropelecus hemigymnus
 Maurolicus muelleri

Photichthyidae 

 Vinciguerria attenuata

Chauliodontidae 

 Chauliodus sloani

Стомієві (Stomiidae) 

 Stomias boa

Форелі (Salmonidae) 

 Пструг струмковий (Salmo trutta) (T)
 Salmo abanticus (T) (E)
 Лосось чорноморський (Salmo labrax) (A)
 Salmo caspius (A)
 Salmo macrostigma (A)
 Salmo trutta fario  (A)
 Salmo lacustris (A)
 Salmo platycephalus (T) (E)
 Пструг райдужний (Oncorhynchus mykiss) (A) (Y)

Аргентинові (Argentinidae) 

 Argentina sphyraena (A)

Авлопоподібні (Aulopiformes)

Авлопові (Aulopidae) 

 Aulopus filamentosus

Ящероголові (Synodontidae) 

 Synodus saurus
 Saurida undosquamis (Y)

Зеленоочкові (Chlorophthalmidae) 

 Chlorophthalmus agassizi 
 Bathypterois mediterraneus

Міктофові (Myctophidae) 

 Benthosema glaciale
 Ceratoscopelus maderensis
 Diaphus holti
 Diaphus metopoclampus
 Hygophum benoiti
 Lampanyctus crocodilus
 Lobianchia dofleini
 Myctophum punctatum

Паралепідові (Paralepididae) 

 Sudis hyalina

Сомоподібні (Siluriformes)

Сомові (Siluridae) 

 Сом звичайний (Silurus glanis) (A) 
 Сом месопотамський (Silurus triostegus) (A)

Вугроподібні (Anguilliformes)

Вугрові (Anguillidae) 

 Вугор європейський (Anguilla anguilla) (A)

Муренові (Muraenidae) 

 Gymnothorax unicolor
 Muraena helena

Chlopsidae 

 Chlopsis bicolor

Конгерові (Congridae) 

 Ariosoma balearicum 
 Морський вугор звичайний (Conger conger)
 Gnathophis mystax (Gnathophis mystax)

Ophichthidae 

 Dalophis imberbis
 Echelus myrus
 Ophichthus rufus
 Ophisurus serpens

Сарганоподібні (Beloniformes)

Сарганові (Belonidae) 

 Сарган звичайний (Belone belone) (A)
 Сарган Световидова (Belone svetovidovi) (A)
 Tylosurus acus (A)

Макрелещукові (Scomberesocidae) 

 Сайра атлантична (Scomberesox saurus) (A)

Летючі риби (Exocoetidae) 

 Cheilopogon heterurus
 Hirundichthys rondeletii
 Parexocoetus mento
 Exocoetus volitans

Hemiramphidae 

 Hemiramphus far 
 Hyporhampus picarti

Коропозубоподібні (Cyprinodontiformes)

Коропозубі (Cyprinodontidae) 

 Aphanius dispar (E)
 Aphanius fasciatus (E)
 Aphanius burduricus (E)
 Aphanius mento
 Aphanius villwockii (E)

Пецилієві (Poeciliidae)

 Гупі (Poecilia reticulata) (Y)
 Гамбузія західна (Gambusia affinis) (Y)

Іглицеподібні (Syngnathiformes)

Macrorhamphosidae 

 Звичайний морський бекас (Macroramphosus scolopax)

Іглицеві (Syngnathidae) 

 Морський коник звичайний (Hippocampus hippocampus) (T)
 Hippocampus ramulosus (T)
 Морське шило (Nerophis ophidion)
 Іглиця пухлощока (Syngnathus abaster)
 Іглиця звичайна (Syngnathus acus)
 Іглиця пелагічна (Syngnathus phlegon)
 Іглиця шипувата (Syngnathus schmidti)
 Іглиця тонкорила (Syngnathus tenuirostris)
 Трубкорот (Syngnathus typhle)
 Іглиця товсторила (Syngnathus variegatus)

Fistularidae 

 Fistularia commersonii

Колючкоподібні (Gasterosteiformes)

Колючкові (Gasterosteidae) 

 Колючка триголкова (Gasterosteus aculeatus)

Тріскоподібні (Gadiformes)

Макрусові (Macrouridae) 

 Coelorhynchus coelorhynchus 
 Hymenocephalus italicus 
 Nezumia aequalis
 Nezumia sclerorhynchus 
 Trachyrhynchus trachyrhynchus

 Хекові (Merlucciidae) 
 Хек європейський (Merluccius merluccius)

 Тріскові (Gadidae) 

 Gadiculus argenteus Мерланг (Merlangius euxinus) (A)
 Путасу північна (Micromesistius poutassou) (A)
 Trisopterus minutus 
 Antonogadus megalokynodon (A)
 Минь середземноморський (Gaidropsarus meditrraneus) (A)
 Gaidropsarus vulgaris (A)
 Molva dipterygia (A)
 Phycis blennoides (A)
 Phycis phycis (A)

 Риби-місяці (Moridae)

 Mora moro Gadella maraldi Лампридоподібні (Lampridiformes) 

 Оселедцеві королі (Regalecidae) 

 Оселедцевий король чубатий (Regalecus glesne)

 Вогмерові (Trachipteridae) 

 Trachpterus trachypterus 
 Zu cristatus Лофотові (Lophotidae) 

 Lophotus lacepedei Беріксоподібні (Beryciformes)

 Трахіхтові (Trachichthyidae) 

 Hoplostethus mediterraneus (Y)

 Голоцентрові (Holocentridae) 

 Sargocentrum rubrum (Y)

 Зевсоподібні (Zeiformes)

 Зевсові (Zeidae) 

 Зевс звичайний (Zeus faber) (A)

 Капрові (Caproidae) 

 Capros aper Окунеподібні (Perciformes) 

 Серранові (Serranidae) 

 Anthias anthias Callanthias ruber 
 Epinephelus aeneus (A)
 Epinephelus costae (A)
 Epinephelus caninus (A)
 Epinephelus marginatus (A)
 Ephinephelus haifensis (A)
 Mycteroperca rubra Polyprion americanus 
 Ханос (Serranus cabrilla)
 Serranus hepatus Пильчак кам'яний (Serranus scriba)

 Моронові (Moronidae) 

 Лаврак (Dicentrarchus labrax) (A)
 Морський окунь плямистий (Dicentrarchus punctatus) (A)

 Терапонові (Teraponidae) 

 Pelates quadrilineatus Апогонові (Apogonidae) 

 Apogon imberbis (Y)
 Apogon nigripinnis (Y)
 Epigonus telescopus (Y)
 Microichthys coccoi (Y)

 Цеполові (Cepolidae) 

 Cepola macrophthalma Луфареві (Pomatomidae) 

 Луфар (Pomatomus saltator) (A)

 Ставридові (Carangidae) 

 Alectis alexandrinus Alepes djeddaba Campogramma glaycos Caranx crysos Каранг великий (Caranx hippos)
 Caranx rhonchus Ліхія (Lichia amia)
 Риба-лоцман (Naucrates ductor)
 Pseudocaranx dentex Seriola dumerili Trachinotus ovatus Ставрида середземноморська (Trachurus mediterraneus) (A)
 Trachurus picturatus (A)
 Ставрида атлантична (Trachurus trachurus) (A)

Корифенові (Coryphaenidae) 

 Coryphaena hippurus

Брамові (Bramidae) 

 Атлантичний морський лящ (Brama brama)

Лоботові (Lobotidae) 

 Lobotes surinamensis

Leiognathidae 

 Leiognathus klunzingeri

Помадазієві (Haemulidae) 

 Pomadasys incisus

Горбаневі (Sciaenidae) 

 Горбань сріблястий (Argyrosomus regius)
 Горбань темний (Sciaena umbra) (A)
 Горбань світлий (Umbrina cirrosa)

Сіллагові (Sillaginidae) 

 Sillago sihama

Барабулеві (Mullidae) 

 Барабуля звичайна (Mullus barbatus) (A)
 Барабуля смугаста (Mullus surmuletus) (A)
 Upeneus moluccensis (A) (Y)
 Upeneus pori (A) (Y)

Пемферові (Pempheridae) 

 Pempheris vanicolensis (Y)

Спарові (Sparidae) 

 Бопс великоокий (Boops boops) (A)
 Зубань звичайний (Dentex dentex)
 Dentex gibbosus 
 Dentex macrophthalmus 
 Dentex maroccanus 
 Ласкир (Diplodus annularis)
 Diplodus cervinus 
 Зубарик (Diplodus puntazzo)
 Сарг (Diplodus sargus)
 Морський карась звичайний (Diplodus vulgaris)
 Землерий атлантичний (Lithognathus mormyrus)
 Облада (Oblada melanura) (A)
 Pagellus acarne 
 Pagellus bogaraveo 
 Пагель червоний (Pagellus erythrinus)
 Pagrus auriga
 Pagrus caeruleostictus
 Pagrus pagrus (T)
 Сарпа (Sarpa salpa)
 Спар (Sparus aurata) (A)
 Кантар (Spondyliosoma cantharus)

Центракантові (Centracanthidae) 

 Центракант (Centracanthus cirrus)
 Смарида звичайна (Spicara flexuosa) (A)
 Смарида смугаста (Spicara maena)
 Смарида звичайна (Spicara smaris)

Помацентрові (Pomacentridae) 

 Морська ластівка (Chromis chromis) (Y)

Губаневі (Labridae) 

 Acantholabrus palloni 
 Райдужник морський (Coris julis)
 Ctenolabrus melus 
 Губань райдужний (Labrus bergylta)
 Labrus bimaculatus 
 Губань бурий (Labrus merula)
 Губань зелений (Labrus viridis)
 Зеленушка-орябок (Symphodus cinereus)
 Symphodus doderleini
 Symphodus mediterraneus
 Symphodus melanocercus 
 Зеленушка темносмуга (Symphodus melops)
 Зеленушка плямиста (Symphodus ocellatus)
 Зеленушка-перепілка (Symphodus roissali)
 Губань носатий (Symphodus rostratus)
 Рулена (Symphodus tinca)
 Thalassoma pavo 
 Xyrichthys novacula

Риби-папуги (Scaridae) 

 Sparisoma cretense

 Піщанкові (Ammodytidae) 

 Піщанка стручкувата (Gymnammodytes cicerelus)

 Дракончикові (Trachinidae) 

 Дракончик малий (Echiichthys vipera)
 Дракончик середземноморський (Trachinus araneus)
 Дракончик великий (Trachinus draco)
 Trachinus radiatus Зіркоглядові (Uranoscopidae) 

 Зіркогляд звичайний (Uranoscopus scaber)

 Сиганові (Siganidae) 

 Siganus luridus (Y)
 Siganus rivulatus (Y)

 Гемпілові (Gempylidae) 

 Ruvettus pretiosus Волосохвостові (Trichiuridae) 

 Риба-шабля хвостата (Lepidopus caudatus)
 Trichiurus lepturus Скумбрієві (Scombridae) 

 Тунець скумбрійовидний (Auxis rochei)
 Тунець смугастий (Euthynnus alletteratus)
 Тунець смугастий (Katsuwonus pelamis)
 Orcynopsis unicolor 
 Пеламіда атлантична (Sarda sarda) (A)
 Скумбрія японська (Scomber japonicus) (A)
 Скумбрія атлантична (Scomber scombrus) (A)
 Scomberomorus commerson 
 Thunnus alalunga (A)
 Тунець блакитний (Thunnus thynnus) (A)

 Луварові (Luvaridae) 

 Luvarus imperialis Вітрильникові (Istiophoridae) 

 Tetrapturus belone

Мечорилові (Xiphiidae) 

 Риба-меч (Xiphias gladius) (A)

Бичкові (Gobiidae) 

 Бичок прозорий (Aphia minuta)
 Deltentosteus quadrimaculatus
 Бичок золотистий (Gobius auratus)
 Бичок-рись (Gobius bucchichi)
 Бичок-кругляш (Gobius cobitis)
 Бичок червоноротий (Gobius cruentatus)
 Gobius geniporus
 Бичок чорний (Gobius niger)
 Бичок скельний (Gobius paganellus)
 Gobius vittatus 
 Кніповичія кавказька (Knipowitschia caucasica)
 Бичок Фріза (Lesueurigobius friesii)
 Бичок Лесюера (Lesueurigobius suerii)
 Бичок жабоголовий (Mesogobius batrachocephalus)
 Бичок рудий (Neogobius eurycephalus)
 Бичок-бабка (Neogobius fluviatilis)
 Бичок-гонець (Neogobius gymnotrachelus)
 Бичок-кругляк (Neogobius melanostomus)
 Бичок-губань (Neogobius platyrostris)
 Бичок кам'яний (Neogobius ratan)
 Oxyurichthys papuensis
 Лисун Бата (Pomatoschistus bathi)
 Лисун мармуровий (Pomatoschistus marmoratus)
 Лисун малий (Pomatoschistus minutus)
 Лисун мальований (Pomatoschistus pictus)
 Бичок-цуцик морський (Proterorhinus marmoratus)
 Thorogobius ephippiatus
 Бичок-зеленчак (Zosterisessor ophiocephalus)

Піскаркові (Callionymidae) 

 Піскарка смугаста (Callionymus fasciatus)
 Callionymus filamentosus
 Піскарка велика (Callionymus lyra)
 Callionymus maculatus 
 Піскарка бура (Callionymus pusillus)
 Піскарка сіра (Callionymus risso)
 Synchiropus phaeton

Собачкові (Blenniidae) 

 Собачка-сфінкс (Aidablennius sphynx)
 Собачка-метелик (Blennius ocellaris)
 Собачка чубатий (Coryphoblennius galerita)
 Собачка адріатичний (Lipophrys adriaticus)
 Lipophrys basiliscus 
 Microlipophrys canevae
 Microlipophrys dalmatinus 
 Lipophrys nigriceps 
 Lipophrys pavo 
 Собачка сфінксоподібний (Lipophrys trigloides)
 Собачка тупорилий (Parablennius gattorugine)
 Собачка таємничий (Parablennius incognitus)
 Parablennius rouxi 
 Собачка червоно-жовтий (Parablennius sanguinolentus)
 Собачка щупальцевий (Parablennius tentacularis)
 Собачка Звонимира (Parablennius zvonimiri)
 Petroscirtes ancylodon 
 Scartella cristata

Клинові (Clinidae) 

 Clinitrachus argentatus

Трьохперкові (Tripterygiidae) 

 Tripterygion melanurus 
 Трьохперка чорноголова (Tripterygion tripteronotus)
 Tripterygion delaisi

Bythitidae 

 Bellottia apoda

Ошибневі (Ophidiidae) 

 Parophidion vassali 
 Ophidion barbatum
 Ошибень звичайний (Ophidion rochei)

Карапусові (Carapidae)

 Carapus acus

Центролофові (Centrolophidae) 

 Centrolophus niger

Stromaetidae 

 Stromateus fiatola

Баракудові (Sphyraenidae) 

 Sphyraena chrysotaenia 
 Баракуда європейська (Sphyraena sphyraena)
 Sphyraena viridensis
 Sphyraena flavicauda

Кефалеві (Mugilidae) 

 Стрибка (Chelon labrosus) (A)
 Сингіль (Liza aurata) (A)
 Liza carinata (A)
 Кефаль-головач (Liza ramada) (A)
 Гостроніс (Liza saliens) (A)
 Лобань (Mugil cephalus) (A)
 Піленгас (Mugil soiuy) (A)
 Oedalechilus labeo (A)

Атериноподібні (Atheriniformes)

Атеринові (Atherinidae) 

 Атерина середземноморська (Atherina hepsetus)
 Атерина піщана (Atherina boyeri)
 Atherinomorus lacunosus

Скорпеноподібні (Scorpaeniformes)

Скорпенові (Scorpaenidae) 

 Helicolenus dactylopterus 
 Scorpaena elongata 
 Scorpaena maderensis 
 Скорпена мала (Scorpaena notata)
 Скорпена звичайна (Scorpaena porcus)
 Скорпена червона (Scorpaena scrofa)

Триглові (Triglidae) 

 Морський півень червоний (Aspitrigla cuculus)
 Aspitrigla obscura 
 Морський півень сірий (Eutrigla gurnardus)
 Lepidotrigla cavillone 
 Lepidotrigla dieuzeidei 
 Trigla lucerna
 Тригла (Trigla lyra)
 Trigloporus lastoviza

Peristediidae 

 Peristedion cataphractum

Довгоперові (Dactyloperidae) 

 Довгопер (Dactylopterus volitans)

Камбалоподібні (Pleuronectiformes)

Citharidae 

 Citharus linguatula

Калканові (Scophthalmidae) 

 Lepidorhombus boscii
 Lepidorhombus whiffiagonis
 Phrynorhombus regius 
 Калкан чорноморський (Scophthalmus maeoticus)
 Калкан великий (Scophthalmus maximus)
 Калкан гладенький (Scophthalmus rhombus)

Ботові (Bothidae)

 Arnoglossus imperialis
 Арноглось Кесслера (Arnoglossus kessleri)
 Арноглось середземноморська (Arnoglossus laterna)
 Arnoglossus rueppelli
 Арноглось Тора (Arnoglossus thori)
 Bothus podas

Камбалові (Pleuronectidae) 
 Глось (Platichthys flesus)

Язикові (Soleidae) 

 Солія жовта (Buglossidium luteum)
 Dicologoglossa cuneata
 Microchirus azevia
 Microchirus ocellatus
 Солія короткопера (Microchirus variegatus)
 Monochirus hispidus
 Solea impar
 Solea kleinii
 Solea lascaris
 Solea nasuta
 Солія звичайна (Solea solea)

Циноглосові (Cynoglossidae)

 Cynoglossus sinusarabici
 Symphurus nigrescens

Echeneiformes

Причепові (Echeneidae) 

 Причепа смугаста (Echeneis naucrates) (Y)
 Remora australis (Y)
 Remora remora (Y)

Скелезубоподібні (Tetraodontiformes)

Спинорогові (Balistidae)

 Спиноріг європейський (Balistes carolinensis)

Єдинорогові (Monacanthidae)

 Stephanolepis diaspros (Y)

Скелезубові (Tetraodontidae) 

 Lagocephalus lagocephalus (Y)
 Lagocephalus spadiceus (Y)
 Sphoeroides pachygaster (Y)
 Lagocephalus suezensis (Y)

Місяць-риби (Molidae)

 Риба-місяць (Mola mola)
 Ranzania laevis

Присоскопероподібні (Gobiesociformes)

Присоскоперові (Gobiesocidae) 

 Риба-качечка двоплямиста (Diplecogaster bimaculata)
 Gouania wildenowi
 Lepadogaster candollei
 Риба-качечка європейська (Lepadogaster lepadogaster)

Вудильникоподібні (Lophiiformes)

Вудильникові (Lophiidae) 

 Вудильник чорночервоний (Lophius budegassa) (A)
 Морський чорт (Lophius piscatorius) (A)

Кісткові риби
кісткові
кіст